А́аре:

 Ааре — устаревшая транскрипция названия реки Аре в Швейцарии.
 Ааре, Тыну (1953—2021) — советский и эстонский музыкант, композитор и автор песен.
 Ааре, Юхан (1948—2021) — советский и эстонский журналист и политик.